Четверник — многозначный термин:

 Просторечное название разветвителя питания или сигнала
 Разновидность карбаса, имеющего четыре набоя (поясья обшивки)

См. также 

 Крестовина